Марии́нская гимна́зия — общее название женских средних общеобразовательных учебных учреждений с 7-годичным обучением Ведомства учреждений императрицы Марии, именованных в честь императрицы Марии Александровны (супруги Александра II). В 1894 году в Российской империи было 30 гимназий Ведомства учреждений императрицы Марии: в них состояло 9945 воспитанниц. Большинство гимназий были закрыты после Октябрьской революции. Некоторые существующие ныне учебные заведения вернули себе это название.

 Мариинская женская гимназия (Ачинск)
 Мариинская женская гимназия (Баку)
 Мариинская женская гимназия (Витебск)
 Мариинская женская гимназия (Вологда) (с 1862)
 Мариинская женская гимназия (Вятка) (с 1865)
 Мариинская женская гимназия (Гродно)
 Мариинская женская гимназия (Екатеринослав) (с 1870)
 Мариинская женская гимназия (Житомир, Украина, с 1866)
 Мариинская женская гимназия (Казань)
 Мариинская женская гимназия (Каменец-Подольский) (с 1867)
 Мариинская женская гимназия (Красноярск)
 Мариинская женская гимназия (Кременчуг, Украина)
 Мариинская женская гимназия (Курск)
 Мариинская женская гимназия (Мариуполь) (с 1875)
 Мариинская женская гимназия (Минск) (с 1899)
 Мариинская женская гимназия (Нижний Новгород) (с 1870)
 Мариинская женская гимназия (Николаев) (с 20 сентября 1870 года)
 Мариинская женская гимназия (Одесса) (с 1868)
 Мариинская женская гимназия (Пермь) (с 1871)
 Мариинская женская гимназия (Петрозаводск) (с 1870)
 Мариинская женская гимназия (Псков)
 Мариинская женская гимназия (Рязань)
 Мариинская женская гимназия (Санкт-Петербург)
 Мариинская женская гимназия (Саратов)
 Мариинская женская гимназия (Симбирск) (с 1864)
 Мариинская женская гимназия (Смоленск) (с 1870)
 Мариинская женская гимназия (Таганрог) (с 1862)
 Мариинская женская гимназия (Тверь)
 Мариинская женская гимназия (Томск) (с 1863)
 Мариинская женская гимназия (Уфа) (с 1865)
 Мариинская женская гимназия (Херсон)
 Мариинская женская гимназия (Царское Село) (с 1865)
 Мариинская женская гимназия (Череповец)
 Мариинская женская гимназия (Ярославль)

Примечания